Enric el Negre o Enric III del Sacre Imperi Romanogermànic (1017 – 1056), duc de Baviera i emperador del Sacre Imperi
 Enric el Negre o Enric IX de Baviera (1075 - 1126), duc de Baviera (1120 -1126) de la casa de Welf